Kjelsberg ist der Familienname folgender Personen:

 Betzy Kjelsberg (1866–1950), norwegische Frauenrechtlerin und Politikerin
 Hans Kjelsberg (1819–1903), norwegischer Politiker
 Johan Kjelsberg (1931–2012), norwegischer Schauspieler
 Kirsten Kjelsberg Osen (* 1928), norwegischer Hochschullehrer
 Kristin Glosimot Kjelsberg, norwegische Handballspielerin
 Olaf Kjelsberg (1857–1927), norwegischer Ingenieur und Ski-Pionier
 Ronny Kjelsberg (* 1977), norwegischer Politiker
 Sverre Kjelsberg (1946–2016), norwegischer Musiker